Баранка Побре има више значења:

 Баранка Побре (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Побре (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику